Кармановка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кармановка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Кармановка — до 1992 г. название села Кыркопа Жангалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кармановка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Кармановка — село в Бардымском районе Пермского края.

См. также 
 Кармановка — река в Пермском крае